kb – kilobit, jednostka informacji
 KB – kilobajt, jednostka informacji
 kb – skrót oznaczający karabin
 KB – Korpus Bezpieczeństwa